Charles Bouzinac (1994-), joueur de rugby à XIII français 
 Margaux Bouzinac (1996-),  joueuse de volley-ball française ;
 Roger Bouzinac (1920-2003),  journaliste français.